Bubenečský tunel může být:

 Bubenečský tunel (železniční) – železniční tunel v Praze
 Bubenečský tunel (Blanka) – silniční tunel v Praze, součást tunelového komplexu Blanka